Pierre Robert peut désigner :

 Pierre Robert (1589-1658), sieur de Saint-Sornin-la-Marche et de Villemartin ;
 Pierre Robert (vers 1620-1699), compositeur français de la période baroque ;
 Pierre Robert (1814-1904), général et homme politique français ;
 Pierre Robert (1875-1957), avocat et homme politique français.

Voir aussi 

 Pierre Robert Colas
 Pierre-Robert de Cartier de Marchienne
 Pierre Robert de Saint-Vincent
 Pierre Robert Olivétan
 Pierre-Robert Leclercq
 Pierre-Robert Le Cornier de Cideville
 Pierre Robert Le Roux d'Esneval
 
 Pierre-François-Joseph Robert